Eidsfjorden eller Eidfjorden er navnet på en række fjorde i Norge:

 Eidsfjorden (Lebesby) – en fjord i Lebesby kommune i Finnmark.
 Eidsfjorden (Vesterålen) – en fjord på Langøya i Sortland og Hadsel kommuner i Nordland.
 Eidsfjorden (Åfjord) – en arm af Skråfjorden i Åfjord kommune i Trøndelag.
 Eidsfjorden (Eid) – en fjord i Eid kommune i Sogn og Fjordane.
 Eidsfjorden (Askvoll) – en arm af Stongfjorden i Askvoll kommune i Sogn og Fjordane.
 Eidsfjorden (Sogndal) – en arm af Sogndalsfjorden i Sogndal kommune i Sogn og Fjordane.
 Eidsfjorden (Gulen) – en arm af Gulafjorden i Gulen kommune i Sogn og Fjordane.
 Eidsfjorden (Vaksdal) – en fjord i Vaksdal kommune i Hordaland.
 Eidfjorden – den indre del a Hardangerfjorden.
 Eidsfjorden (Farsund) – en arm af Listafjorden i Farsund kommune i Vest-Agder.

Se også 
 Eidfjord – en kommune i Hordaland